PA 44 steht für:
 Piper PA-44, ein zweimotoriges Flugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Piper Aircraft Corporation
 Pennsylvania Route 44, eine Fernstraße in den Vereinigten Staaten

Abkürzung